Linter bezeichnet:

 den Stadtteil Linter der deutschen Stadt Limburg an der Lahn
 die Kleinstadt Linter (Belgien)
 Software zur statischen Code-Analyse, siehe Lint (Programmierwerkzeug)

Siehe auch: Lint